Соня Ковчезлиева е българска актриса, психолог и специалист по психодрама. Родена е на 10 май 1995 в Бургас. Има богат опит в редица театрални представления, които представя в почти цялата страна. Играе на една сцена с Герасим Георгиев – Геро, Димитър Рачков, Ненчо Балабанов, Стефан Рядков и други. От 2010 е в екип с Юлия Манукян и Левон Манукян.

Творческа биография 
 2010 - "Нещо на сериозно, нещо на шега и изобщо нещо като нищо на света" (сценарий Юлия Манукян, режисьор Левон Манукян) - концерт-спектакъл на "Levon Manukyan Collegium Musicum", ролята на Жената
 2012 - "Всичко разрешено, нищо забранено" (сценарий Юлия Манукян, реж. Левон Манукян) - ролята на Фани Фаталната
 2013 - "Не падай духом" (реж. Христо Симеонов) - ролята на Есента
 2015 - "Нещо на сериозно, нещо на шега и изобщо нещо като нищо на света" (сценарий Юлия Манукян, реж. Левон Манукян) - в партньорство с актьора Стефан Рядков
 2016 - "Вишнева градина" (реж. Възкресия Вихърова) - ролята на Верука
 2016 - "Слепците" (реж. Аднан Чевик) - ролята на Втора Сляпа
 2016 - "Романтична комедия" (от Юлия Манукян, реж. Левон Манукян) - в ролята на ТЯ, в партньорство с актьора Димитър Рачков
 2017 - "Романтична комедия" (от Юлия Манукян, реж. Левон Манукян) - в ролята на ТЯ, в партньорство с актьора Ненчо Балабанов
 2017 - "Трябва да обичаш, за да виждаш" (реж. Красимира Дуковска)
 2017 - "Ние, гераците" (реж. Снежина Петрова) - ролята на Петровица
 2019 - "Без любов не може" (от Юлия Манукян, реж. Левон Манукян) - ролята на Любов, в партньорство с Ненчо Балабанов
 2022 - "Реформаторът" (от Юлия Манукян) - ролята на Секретарката, в партньорство с Герасим Георгиев - Геро и Илиан Божков
 2023 - "Без любов не може (от Юлия Манукян, реж. Левон Манукян) - ролята на Любов, в партньорство с Александър Сано и Илиан Божков
 2017 до момента - озвучава аудиокниги към "Съюза на слепите", както и за “Voicelip”

Образование 

 2009 – 2014 - НУМСИ ’’Проф. П. Владигеров’’ - Бургас, Специалност: Актьорско майсторство
 2015- 2018 - НБУ (Нов Български Университет)  - Бакалавър към Специалност: Драматичен театър, професионална квалификация "Актьор" - Втора специалност( към НБУ): Когнитивна наука и Психология, професионална квалификация "Психолог"
 2018 - 2020 - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ - магистър,  Специалности: "Образователен и терапевтичен куклен театър" и "Арт терапевт"
 2015- 2021 - ИПП „Хирон” (институт за психодраматични практики), Специалност: Психотерапевт-асистент (Психодраматист)

Уоркшопове 

 2015- „История и идеи на Театър Крикот 2 на Тадеуш Кантор, творческият път на режисьора” Работилница на Тереса и Анджей Велмински- „Предметът”
 2016- DEVISING THEATRE: Psysical group theatre using body and voice to tell crazy stories. С Neil Farrelly- режисьор и ръководител на театралната трупа NOSE2NOSE- UK
 2016- Topeng Workshop- танцов театър с маски от о. Бали

Преподавателска дейност 

 Преподавател по "Актьорско майсторство" в театрална школа “АРТИСИМИ”
 Преподавател по "Актьорско майсторство за драматичен театър" в ЧОУ “Азбуки”
 Актьорско майсторство за деца и юноши към Център “КАК” 
 Актьорско майсторство в “Детски университет” към НБУ 
 Интерактивна работилница за деца към "Университетски театър", НБУ

Български актьори и актриси
Бургазлии
Възпитаници на Нов български университет
Възпитаници на НАТФИЗ